Het Stan James World Matchplay 2009 was de 16e editie van dit dartstoernooi, georganiseerd door de Professional Darts Corporation. Het toernooi werd gespeeld van 19 tot en met 26 juli in de Winter Gardens in Blackpool. Phil Taylor verdedigde zijn titel met succes, door in de finale Terry Jenkins te verslaan.

Prijzengeld
Winnaar: £ 100.000
Runner-up: £ 50.000
Halvefinalisten: £ 25.000
Kwartfinalisten: £ 15.000
Tweede ronde: £ 7.500
Eerste ronde: £ 5.000
Negendarter: £ 10.000

Kwalificatie
De top 16 van de Order of Merit na het UK Open plaatste zich automatisch. De andere zestien plaatsen werden ingevuld door de beste spelers uit de verschillende Players Championships.

PDC Top 16
 Phil Taylor
 James Wade
 Raymond van Barneveld
 John Part
 Terry Jenkins
 Mervyn King
 Adrian Lewis
 Alan Tabern
 Ronnie Baxter
 Colin Lloyd
 Colin Osborne
 Dennis Priestley
 Wayne Mardle
 Mark Walsh
 Andy Hamilton
 Kevin Painter

Players Championships
 Gary Anderson
 Robert Thornton
 Andy Smith
 Wayne Jones
 Mark Dudbridge
 Michael van Gerwen
 Steve Beaton
 Vincent van der Voort
 Jamie Caven
 Denis Ovens
 Jelle Klaasen
 Co Stompé
 Tony Eccles
 Peter Wright
 Andy Jenkins
 Wes Newton

Loting

Darts in 2009
2009